O golpe de Estado de 18 de brumário do ano VIII (data correspondente a 9 de novembro de 1799, no calendário gregoriano) é geralmente considerado como o início da era napoleônica na França e na Europa. 

Os admiradores de Napoleão criaram um jornal em Paris que divulgava a imagem de um general patriota, invencível e adorado pelos seus soldados. Nacionalismo, glórias militares, ideais de igualdade fascinavam os franceses. Napoleão valeu-se de sua ação no Egito e de sua vitória sobre os exércitos ítalo-austríacos para formular sua imagem de herói nacional francês. O general recebeu uma recepção apoteótica quando retornou a Paris e, em seguida, começou a planejar o golpe de Estado. Napoleão, ainda que jovem, destacou-se como um dos mais respeitáveis generais do exército francês durante a Revolução. Sua habilidade na guerra devia-se principalmente à verdadeira reforma que empreendeu com suas tropas, concedendo vantagens, motivação, profissionalização e, sobretudo, a infusão de um espírito nacional nos soldados. O exército de Napoleão foi o primeiro exército popular da história ligado à ideia de nação, ao contrário dos exércitos tradicionais, associados à aristocracia. 
 
Em plena crise generalizada, os promotores do golpe derrubaram o Diretório e criaram o Consulado, estabelecendo um novo regime na França, protagonizado pelo jovem general Napoleão Bonaparte, que assumiu o cargo de primeiro-cônsul. O golpe foi acolhido com entusiasmo pela burguesia, que aspirava à paz, à ordem interna e à normalização das actividades. Os conspiradores do golpe não temiam o general Bonaparte, escolhido para liderar o movimento, pois acreditavam que acabariam por reduzir a sua importância.

A burguesia e os políticos astutos do Diretório perceberam que o general Bonaparte era o homem certo para consolidar o novo regime. Propuseram-lhe que utilizasse a força do exército para assumir o governo. Assim foi feito. Numa ação eficaz, apesar de tumultuada, Napoleão fechou a Assembleia do Diretório. Foi o golpe que ocorreu no dia 18 do mês de brumário do ano VIII, que marcaria o início de um período em que a burguesia consolidaria seu poder económico. Napoleão pôde, assim, reprimir tanto os revolucionários que estavam à esquerda quanto os monarquistas que estavam à direita política.

Após o Golpe do 18 de Brumário começa o regime do Consulado, quando a burguesia, ansiosa por dar um fim à instabilidade política, que já durava dez anos (de 1789 a 1799), concentra o poder na mão de três cônsules: Napoleão Bonaparte, Roger Ducos, e Emmanuel Joseph Sieyès.

Bibliografia 
 Boudon ,Jacques-Olivier. Histoire du Consulat et de l'Empire, Perrin, Paris, 2003.
 Bertaud, Jean-Paul.  Bonaparte prend le pouvoir, Complexe, Bruxelles, 1987.
  Lentz, Thierry. Le 18 Brumaire, Picollec, Paris, 1997.
 A obra de Karl Marx ironicamente intitulada O 18 de Brumário de Luís Bonaparte não trata do golpe de Napoleão I mas sim da restauração imperial levada a cabo por seu sobrinho, Luís Bonaparte,  em 2 de dezembro de 1852.

1799 na França
Golpes de Estado na França
Revolução Francesa